"Shinnin’" es una canción de la cantante brasileña Ludmilla, compuesta por ella, Carl Falk, Charlotte Aitchison, Jefferson Junior, Pablo Bispo y Umberto Tavares. Fue lanzada el 29 de noviembre de 2019 junto con su videoclipe y su cuarto álbum de estudio Hey, World!. El primer verso fue escrita por Charli XCX.

Referencias 

Canciones en portugués
Sencillos de 2019
Canciones de 2019